mama – podstawowa relacja w rodzinie
 mama – tytuł kapłanów u ludu Kagaba

 w geografii
 Mama – rzeka
 Mama – miejscowość w Rosji
 Mama – miejscowość w Meksyku
 Mama - skała w Polsce

 w mitologii i fantastyce
 Mama – inna nazwa bogini Ninhursag
 Mama Ocllo, Mama Cocha, Mama Quilla, Mama Pacha – boginie Inków
 Mama – Huttańska bohaterka Gwiezdnych Wojen

 tytuły filmów
 Mama – rosyjski film dramatyczny z 1999 roku, reż. Denis Yevstigneyev
 Mama – rosyjski film dramatyczny z 2010 roku, reż. Nikolay Renard i Yelena Renard
 Mama (Mamá) – kanadyjsko-hiszpański horror z 2013 roku, reż. Andres Muschietti
 Mama (Mommy) – kanadyjski film dramatyczny z 2014 roku, reż. Xavier Dolan
 Mama – ukraiński serial telewizyjny z lat 2021–2022

 w muzyce
 Mama – grupa muzyczna
 Mama – minialbum zespołu Exo
 Mama – singel zespołu Exo
 Mama – singel zespołu Spice Girls
 Mama – singel zespołu My Chemical Romance
 Mama – singel Jonasa Blue z gościnnym udziałem Williama Singe
 Mama – singiel zespołu Genesis
 Mama – singel zespołu Clean Bandit z gościnnym udziałem Ellie Goulding
 Mnet Asian Music Awards (MAMA) – ceremonia wręczania nagród muzycznych w Korei Południowej

Zobacz też 

 
 matka